

Села

Нивки () — Мінська область, Логойський район

Нивки — Житомирська область, Коростенська міська громада
 Нивки — Житомирська область, Овруцька міська громада

Інші топоніми

Нивки — історична місцевість, житловий масив міста Києва.
 Нивки — станція метро Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену.
 Нивки — пасажирський залізничний зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці.
 Нивки — парк у Шевченківському районі м. Києва.
 Нивки — лісовий заказник у Львівській області.

Нивки () — пасажирський залізничний зупинний пункт Мінського відділення  Білоруської залізниці.